Carlo Fontanelli (1843-1890), editore italiano
 Carlo Fontanelli (1963-), giornalista italiano